Запотиљо има више значења:

 Запотиљо (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запотиљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Запотиљо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотиљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотиљо (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотиљо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотиљо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Запотиљо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Запотиљо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Запотиљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику